Викентьев — русская фамилия; имеет женскую форму Викентьева.

Известные носители 
 Викентьев, Владимир Михайлович (1882—1960) — русский египтолог.
 Викентьев, Илья Владимирович (род. 1962) — советский учёный-геолог, геохимик.